James Hardy, né le  à Knoxville, est joueur de basket-ball américain.

Biographie

Notes et références

Liens externes 
 
 

Joueur américain de basket-ball
Joueur de basket-ball des Dons de San Francisco
Joueur drafté par le Jazz de La Nouvelle-Orléans
Joueur du Jazz de La Nouvelle-Orléans
Joueur du Jazz de l'Utah
Joueur du Pallalcesto Amatori Udine
Joueur de Mens Sana Basket
Joueur du Racing club de France (basket-ball)
Joueur de l'Olympique d'Antibes Juan-les-Pins
Joueur du Club Ourense Baloncesto
Naissance en décembre 1956
Naissance dans le comté de Greene (Alabama)
Sportif afro-américain